SMS „Bayern” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty niemieckiej Cesarskiej Marynarki Wojennej; pochodzi od  Królestwa Bawarii:
 SMS „Bayern” – fregata pancerna typu Sachsen, w służbie w latach 1881-1910
 SMS „Bayern” – pancernik typu Bayern, w służbie od 1916 roku, samozatopiony w Scapa Flow 21 czerwca 1919 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich